Лемъю — название рек в Республике Коми:

 Лемъю — приток Печоры
 Лемъю (приток Ёлвы)
 Лемъю (приток Вишеры)
 Лемъю (приток Вычегды)